George and James est le titre d'un album des Residents sorti en 1984.

Titres 
 Rhapsody in Blue
 I Got Rhythm
 Summertime

Live at the Apollo
 I'll Go Crazy
 Try Me
 Think
 I Don't Mind
 Lost Someone
 Please, Please, Please
 Night Train

Album des Residents